Османі () — прізвище албанського походження. Відомі носії:
 Буяр Османі — північномакедонський хірург, політик, міністр
 Вйоса Османі — в. о. президента Косова
 Олтіон Османі — албанський футболіст
 Тефік Османі — албанський футболіст